Ла Серо има више значења:

 Ла Серо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Серо, Епифанио Видалес (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику